«Don't Happy, Be Worry» — восьмий студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 2000 року.

Список композицій

Посилання 
Альбом на офіційному сайті музиканта

Альбоми Рамбо Амадеуса